Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które wystąpiły podczas Pucharu Narodów Afryki w Angoli w dniach od 10 stycznia do 31 stycznia 2010 roku.

 Przynależność klubowa, liczba występów i goli na 9 stycznia 2010, czyli dzień przed rozpoczęciem mistrzostw.
 Legenda:LM – liczba meczów w kadrzeLB – liczba bramek w kadrzeBR – bramkarzOB – obrońcaPO – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Trener:  Manuel José (ur. 9.04.1946)

Trener:  Stephen Keshi (ur. 31.01.1962)

Trener:  Kinnah Phiri (ur. 30.10.1954)

Trener:  Rabah Saâdane (ur. 3.05.1946)

Grupa B

Trener:  Vahid Halilhodžić (ur. 15.10.1952)

Trener:  Paulo Jorge Duarte (ur. 6.06.1969)

Trener:  Milovan Rajevac (ur. 2.01.1954)

Drużyna Togo wycofała się z turnieju, po tym jak ostrzelano ich autokar.

Trener:  Hubert Velud (ur. 8.06.1959)

Grupa C

Trener:  Hassan Shehata (ur. 16.06.1949)

Trener:  Shaibu Amodu (ur. 18.04.1958)

Trener:  Mart Nooij (ur. 3.06.1954)

Trener:  Michel Dussuyer (ur. 28.05.1959)

Grupa D

Trener:  Paul Le Guen (ur. 1.04.1964)

Trener:  Alain Giresse (ur. 2.08.1952)

Trener:  Hervé Renard (ur. 20.09.1968)

Trener:  Faouzi Benzarti (ur. 3.01.1950)

Puchar Narodów Afryki 2010